Peruviaanse volleybalploeg (mannen)
 Peruviaanse volleybalploeg (vrouwen)